Richard Fuller est un nom pouvant désigner:

 (c. 1713-1782), banquier et homme politique britannique
 (1804-1876), fondateur du mouvement baptiste du Sud
Richard Buckminster Fuller (1895-1983), architecte et auteur américain
 (1913-1983), joueur de football anglais
 (né en 1947), pianiste classique américain
 (né en 1960), ingénieur et environnementaliste américain
Richard Fuller (né en 1962), homme politique conservateur britannique
Richard Fuller, fondateur du Seattle Art Museum

Voir aussi
 (1913-1987), joueur de cricket jamaïcain

Fuller, Richard